Rohan může být:
 Rohan – fiktivní království v díle spisovatele J. R. R. Tolkiena

člen šlechtického rodu Rohanů
 Henri II. de Rohan (1578–1638) – francouzský vojevůdce a politik
 Kamil Rohan (1800–1892) – francouzský šlechtic, který se usadil v Čechách 
 Alain Benjamin Rohan (1853–1914)
 Alain Rohan (1893–1976) – aristokrat a právník

příjmení osob
 Jindřich Rohan (1919-1978) – český dirigent
 Jiří Rohan (* 1964) – český sportovec, kanoista na divoké vodě
 Karel Rohan (1926–2012) – český herec a divadelní režisér
 Karl Anton Rohan (1898–1975) – rakouský politický spisovatel a publicista
 Lukáš Rohan (* 1995) – český sportovec, kanoista na divoké vodě, syn Jiřího Rohana

místní název
 Hôtel de Rohan – městský palác v Paříži
 Hôtel de Rohan-Guémené – městský palác v Paříži (Marais)
 Kanton Frontenay-Rohan-Rohan – francouzský kanton v regionu Poitou
 Kanton Rohan – francouzský kanton v regionu Bretaň
 Żebbuġ – jedno z nejstarších měst v jižním regionu Malty, známé též jako Città Rohan 

jiné významy
 Jako kníže Rohan – české televizní drama z roku 1983, natočené podle novely K. V. Raise „Špáta“
 Konsorcium Rohan – česká firma
 Srdce jako kníže Rohan – píseň Richarda Müllera

Rozcestníky - příjmení